Novoaleksandrovsk – città della Russia europea
 Novoaleksandrovsk – denominazione fino al 1918 di Zarasai